Campeonato Uruguayo de Fútbol 1910 puede referirse a:

 el campeonato 1910 de la Primera División;
 el campeonato 1910 de la Segunda División.